Schloss Flers () bezeichnet

 ein Schloss in der französischen Stadt Villeneuve-d’Ascq, siehe Schloss Flers (Villeneuve-d’Ascq)
 ein Schloss in der französischen Gemeinde Flers, siehe Schloss Flers (Flers)